El término Proteo (o su forma latina original, Proteus, a su vez del griego, Πρωτεύς) puede referirse a:

Personajes 
 En la mitología griega, Proteo, un dios del mar.
Por alusión a este personaje, hombre que cambia frecuentemente de opiniones y afectos.
 Proteo, drama satírico de Esquilo que trataría sobre este dios del mar.
 En el mundo de las historietas, Proteo es un androide con la capacidad de poder adoptar cualquier forma viva o inerte.
Proteus es un personaje de Marvel Comics, es el hijo mutante de Moira MacTaggert y un villano de los X-men.

Persona
 Charles Proteus Steinmetz, importante científico nacido alemán luego naturalizado estadounidense y conocido con el apodo de Proteus.

Animales 
 Proteo fue un perro de búsqueda y rescate perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional de México que colaboró hasta su muerte en la búsqueda de víctimas de los Terremotos de Turquía y Siria de 2023.

Ciencia 
 En astronomía, Proteo, una luna de Neptuno.
 El género Proteus de la familia de urodelos Proteidae, al que pertenece el olm (Proteus anguinus).
 El muy variable género vegetal Protea, que recibe su nombre del dios griego.
 El género de bacterias Proteus, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae.
 En medicina, el síndrome de Proteus, una enfermedad congénita que causa severas deformidades.
 En electrónica, Proteus Design Suite es un simulador de circuitos electrónicos que permite la simulación de circuitos analógicos, circuitos digitales y microcontroladores simultáneamente.

Referencias